Ду́рово — станция (тип населённого пункта) в Смоленской области России, в Сафоновском районе. Входит в состав Барановского сельского поселения. Население — 75 жителей (2007 год).

География 
Расположена в центральной части области в 6 км к востоку от города Сафоново, в 2 км южнее автодороги .

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году.

Население

Инфраструктура 
Железнодорожная станция Дурово.

Путевое хозяйство.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района